Esistono più comuni francesi con questo nome

Cescau – Ariège
Cescau – Pirenei Atlantici